Войцик — фамилия.
 Войцик, Ада Игнатьевна (1905—1982) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1935).
 Войцик, Нина Борисовна (род. 1923) — советская шахматистка.